Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Simona Halepová, která se z turnaje odhlásila.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená česká hráčka Lucie Šafářová, když ve finále zdolala bývalou běloruskou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, hrající na divokou kartu, po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour. Česká hráčka přerušila proti Azarenkové sérii šesti vzájemných porážek v řadě. Jednalo se také o její premiérové vítězství v kategorii WTA Premier Tournaments. V následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 2. března 2015 se posunula na své kariérní maximum, když figurovala na 11. místě.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2015
WTA Tour 2015